A Paris… — студийный альбом Jacky Terrasson, вышедший на Blue Note в 2001 году.

Об альбоме 
A Paris… продюсировали сам Jacky Terrasson и Christophe Deghelt. Этот альбом является посвящением Городу Огней — Парижу — и всей Франции. Альбом содержит коллекцию джазовых обработок самых известных французских шансонных мелодий.

Список композиций 
  Plaisir d’amour (3:08)
  Les chemins de l’amour (4:21)
  Jeux interdits (6:25)
  A Paris (8:49)
  I love Paris in the springtime (3:07)
  Que reste-t’il de nos amours (4:17)
  Ne me auille pas (4:41)
  La vie en rose (3:08)
  Nantes (1:59)
  La Marseillaise (3:14)
  Rue des Lombards (1:05)
  L’aigle noir (3:20)
  I love you more (6:19)
  Metro (1:30)

Участники записи 
Jacky Terrasson (фортепиано, Fender Rhodes, rain stick на Nantes)
Stefano di Battista (саксофон)
Bareli Lagrene (гитара)
Gregoire Maret (гармоника)
Stefon Harris (маримба)
Remi Vignolo (контрабас, бас)
Ugonna Okegwo (контрабас, бас)
Terreon Gully (барабаны)
Leon Parker (барабаны)
Minino Garay (перкуссия)